En Norvège : 
 Ringstad (Nordland)
 Ringstad (Oppland)